Der Betway World Cup of Darts 2017 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation und wurde vom 1. bis zum 4. Juni in der Eissporthalle Frankfurt gespielt. Er fand in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Als Titelverteidiger ging das Team England an den Start, den Titel sicherten sich die Niederländer Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld mit einem 3:1 Finalsieg über die Waliser Gerwyn Price und Mark Webster.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Teams bestehend aus je zwei Spielern teil. In der ersten Runde wurden dabei ausschließlich Doppel gespielt. Sieger des Spiels war das Team, welchem es zuerst gelang, insgesamt fünf Legs für sich zu entscheiden.

Ab dem Achtelfinale wurden dann zunächst zwei Einzel und – wenn nötig – ein abschließendes Doppel ausgetragen. Jedes gewonnene Match brachte hierbei einen Punkt. Wer die meisten Punkte gewann, zog in die nächste Runde ein.

Im Finale wurden die Anzahl der zu erspielenden Punkte auf 3 erhöht. Zunächst wurden also zwei Einzel ausgetragen, bevor im Doppel bereits ein 3:0-Endstand festgemacht werden konnte. Sollte dies nicht gelingen wurden maximal noch zwei weitere Einzel ausgespielt, bis ein Team die drei Punkte erreichte.

Ab dem Achtelfinale wurde Pro Einzel und Doppel im Modus Best of 7 Legs gespielt.

Teilnehmende Nationen 
Beim World Cup of Darts tritt pro Nation eine Mannschaft aus zwei Spielern an. Es spielen immer die zwei bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit einer Nation als Team zusammen.

Gesetzte Nationen

Ungesetzte Nationen

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 300.000 ausgeschüttet.

Ergebnisse

Ergebnisübersicht Achtelfinale

Ergebnisübersicht Viertelfinale

Ergebnisübersicht Halbfinale

Ergebnisübersicht Finale

Weblinks 
 Informationen auf dartn.de
 Ergebnisse auf Darts1.de

2017
Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in Frankfurt am Main